Уильям Уайт: Уайт, Уильям Артур (1824—1891) — британский дипломат, посол Великобритании в Османской империи в 1885—1891 годах.
 
 Уайт, Уильям Томас (1866—1955) — канадский юрист, предприниматель и политик.
 Уайт, Уильям Франклин (1874—1954) — британский ботаник.
 Уайт, Уильям Энтони Паркер (известен под псевдонимом Энтони Бучер; 1911—1968) — американский редактор научной фантастики.
 Уайт, Уильям Нейл (1920—1990) — британский игрок в хоккей на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года.